Agramunt kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agramunt (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Agramunt (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar